Mandarin, Citrus reticulata, a citrusfélék közé tartozó déligyümölcs
 Mandarin, kínai vagy vietnámi császári hivatalnok
 Mandarin, sztenderd mandarin nyelv, Kína, Tajvan, Malajzia és Szingapúr hivatalos nyelve
 Mandarin, észak-kínai dialektus
 Mandarin, Robert Elegant regénye 1983-ből
Lásd még:
 Mandarinok, franciául: Les Mandarins, Simone de Beauvoir regénye 1954-ből
 Mandarinhal, Siniperca chuatsi, Kínában élő édesvízi hal
 Mandarinhal, zöld mandarinhal, Synchiropus splendidus, a sügéralakúak (Perciformes) rendjébe, azon belül a Callionymidae családba tartozó faj
 Mandarinolaj, a mandarin (Citrus reticulata) illóolaja
 Mandarinréce, mandarinkacsa, Aix galericulata, közepes méretű ázsiai díszmadár
 Mandarin Airlines, légitársaság, székhelye a Kínai Köztársaságban van